Побежовице (), бывш. Роншперг () — город на юго-западе Чешской Республики, в районе Домажлице Пльзенского края.

География 
Расположен в 15 км к северо-западу от города Домажлице и в 12 км к западу от города Горшовски-Тин, на реке Пивонька, на высоте 421 м над уровнем моря.

Население 

По данным переписи 2001 года население города составляло 1757 человек. Из них 93,9 % были чехами; 1,9 % — словаками и 1,3 % — немцами. Другие этнические группы включали цыган, моравцев, поляков и украинцев, однако их численность незначительна. Доля верующих составляет 24,4 %. Доля детей в возрасте младше 15 лет — 15,6 %. Средний возраст населения города — 34 года.

Города-побратимы

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт  

Города Пльзенского края